Gösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gösjön (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (66,1 ha)
Gösjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (38,9 ha)
Gösjön (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Gösjön (Horreds socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (20,7 ha)
Gösjön, Dalsland, sjö i Melleruds kommun,  (34,6 ha)
Gösjön, Värmland, sjö i Kils kommun,  (1,62 km²)
Gösjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (32,8 ha)
Gösjön (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (63,7 ha)

Se även
Gössjön, sjö i Härjedalens kommun,  (53,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn